Lijst van rijksmonumenten in Ulvenhout (Alphen-Chaam), voor het deel van de plaats Ulvenhout dat bij de gemeente Alphen-Chaam hoort.
 Lijst van rijksmonumenten in Ulvenhout (Breda), voor het deel van de plaats Ulvenhout dat bij de gemeente Breda hoort.